Radzyń Podlaski peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Radzyń Podlaski est un powiat
 Radzyń Podlaski est une ville 
 Radzyń Podlaski est une gmina dont cette ville est le siège